Евгения Алексеевна Бриль (род. 16 августа 1989, Москва) ― российский композитор, преподаватель композиции и ряда иных теоретических дисциплин, музыковед и пианистка.

Биография 
Евгения Бриль родилась 16 августа 1989 года в Москве. С 2005 по 2009 год обучалась на фортепианном отделении Государственного музыкального училища РАМ им. Гнесиных, с 2010 по 2015 год — на композиторском факультете МГК им. П. И. Чайковского (класс проф. Ю. В. Воронцова), у него же в 2017 году закончила ассистентуру-стажировку (творческий руководитель, теоретическим являлся Г. И. Лыжов). С 1 октября 2017 года — преподаватель композиции, музыкальной формы, полифонии и гармонии на кафедре сочинения МГК им. П. И. Чайковского.

Член Союза московских композиторов с сентября 2016 года. С лета 2022 года является куратором творческой лаборатории современных композиторов «Открытый космос», сменив на этом посту эмигрировавшего в Париж Дмитрия Курляндского.

Творчество 
Основные направления творчества Евгении Бриль ― камерная и оркестровая музыка. Является автором более 40 сочинений, среди которых есть произведения для камерных составов (струнные квартеты и квинтет, полиинструментальные камерные составы, фортепианный квинтет), а также произведения для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. В 2018 году Евгения Алексеевна создала новый оркестровый жанр «письмо», концепция которого восходит к сборнику трудов Павла Флоренского «Столп и утверждение истины».

В интервью журналу «Музыкальная жизнь», данном в марте 2019 года, Евгения Бриль выразила творческую позицию о возможной перспективе развития академического музыкального искусства современной России в сторону возврата к внутреннему аскетизму, при этом дав аналитическую и критическую оценку эстетическим свойствам каждого из направлений музыкального искусства Европы с XVI по XX века. С 2022 года внедряет в своём творчестве технику «homo ludens», впервые проанализированную Йоханом Хёйзингой в одноимённом трактате в 1938 году.

Основные сочинения 
 «Литура» для двух флейт, вуд-блока, рояля, голоса и двух скрипок
 «Гуашь» для гобоя, фагота, валторны, тубы, фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели
 3 «Письма» для оркестра русских народных инструментов
 «Agnus Dei» для симфонического оркестра
 «Аббат Домино в вагоне экспресса» для двух скрипок, альта, виолончели и электрогитары
 «Терновый венец» для двух скрипок, альта и виолончели
 «Hosanna» для фортепиано, электрогитары, саксофона и виолончели
 «Галгал» для ансамбля русских народных инструментов

Композиторская фильмография 
 «Зачем нам Музыка играет» (реж. Табриз Шахиди, 2022, документальный)

Научные работы 
 «Ритм-инструмент и ритм-содержание» // Музыкальная академия, № 2 (770), 2020. — DOI10.34690/63
 «Два поприщина: „сумашествие по Гоголю“ // „сумашествие“ по Буцко»

Фильмография 
 2020 ― «Портрет времени в звуках» (реж. Татьяна Малкова, Михаил Линьков, документальный) ― камео

Награды 
 Лауреат V Открытого сибирского конкурса юных композиторов имени Аскольда Мурова (Новосибирск, 2011, II премия)
 Лауреат III международного конкурса молодых композиторов имени Н. Я. Мясковского (Москва, 2014, II премия).
 Победитель конкурса VI Всероссийского фестиваля актуальной музыки «Другое пространство» (Москва, 2018)
 Лауреат III степени VI Творческой лаборатории современной музыки «Открытый космос» (Москва, 2021)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Евгения Бриль на «Специальном радио»
 ЕВГЕНИЯ БРИЛЬ: КОГДА ПИШЕТЕ МУЗЫКУ, ВСЕ ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ СЕБЯ СЛУШАТЕЛЕМ | «Музыкальная жизнь», № 3 (2019)

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Композиторы России